Ти́тарев — фамилия.

Известные носители:
 Титарев, Владимир Александрович (род. 1976) — российский учёный в области вычислительной механики жидкости и газа.
 Титарев, Григорий Иванович (1918—2013) — советский инженер и военный лётчик.

См. также 
 Титаров
 Титаренко